ankara capitale de turkey

Turkey désigne :

Mot anglais signifiant dindon ou Turquie

 Turkey, ville de Caroline du Nord ;
 Turkey, ville du Texas.
 Turkey, cours d'eau des États-Unis

Homonymie de toponyme